archon:

 Archon (lepkenem)

arkhón:

 Arkhón – ógörög uralkodói cím